Jméno a příjmení Jan Václav Novák nosí nebo v minulosti nosilo více osob:

 Jan Václav Novák (literární historik) (1853–1920) – český literární historik (komeniolog) a překladatel
 Jan Václav Novák (skladatel) (1876–1939) – český hudební skladatel a klarinetista